Полный список альбомов хеви-метал группы Manowar, включающий в себя также синглы, концертные записи, сборники и видео.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Мини-альбомы

Демо и специальные издания

Видео

Видеоклипы 

Manowar
Альбомы Manowar